Als Kabinett Stoiber werden vier Landesregierungen Bayerns unter Edmund Stoiber bezeichnet:

 Kabinett Stoiber I – 17. Juni 1993 bis zum 27. Oktober 1994
 Kabinett Stoiber II – 27. Oktober 1994 bis zum 6. Oktober 1998
 Kabinett Stoiber III – 6. Oktober 1998 bis zum 14. Oktober 2003
 Kabinett Stoiber IV – 14. Oktober 2003 bis zum 16. Oktober 2007 (ab 1. Oktober 2007 kommissarisch)